Whaddon (Alderbury) – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Whaddon – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Whaddon – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Whaddon (Cheltenham) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Whaddon (Hilperton) – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Whaddon (Stroud) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)